Omolo ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Omolo (* 1937), ugandischer Sprinter
 Johanna Omolo (* 1989), kenianischer Fußballspieler